utca
Ady Endre utca (Budapest XX. kerület)
Ady Endre utca (Kiskunfélegyháza)
Ady Endre utca (Tata)
Ady Endre utca (Zalaegerszeg)

út
Ady Endre út (Budapest XIX. kerület)
Ady Endre út (Budapest XXI. kerület)
Ady Endre út (Budapest XXII. kerület)
Ady Endre út (Veszprém)
lásd még
 Ady Endre (egyértelműsítő lap)